De Grand Prix-wegrace van Australië 1994 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 27 maart 1994 op het Circuit Eastern Creek in Eastern Creek, Australië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1994
Australië